Rajd Australii 2013 był 10 rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2013. Odbył się w dniach 12 września-15 września 2013 roku, a jego bazą było australijskie miasto Coffs Harbour.

Lista startowa

Wyniki

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja po 10 rundzie

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2013
Australia
2013 w Australii